Nykrin ist der Familienname der folgenden Personen:

 Philipp Nykrin (* 1984), österreichischer Jazzmusiker
 Rudolf Nykrin (* 1947), österreichischer Musikdidaktiker und Hochschullehrer